AMP, Amp eller amp har flere betydninger:
 Adenosinmonofosfat
 Forstærker - amp er kort for eng. amplifier
 AMP - dansk rap-gruppe
 Advanced malware protection - it-sikkerhedsteknologi
 Accelerated Mobile Pages - Google teknologi